Die Hungarian Ladies Open 2018 waren ein Damen-Tennisturnier in Budapest im Rahmen der WTA Tour 2018. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 19. bis 25. Februar 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Tímea Babos im Einzel und die Paarung Hsieh Su-wei/Oksana Kalaschnikowa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hungarian Ladies Open 2018 fand vom 18. bis 19. Februar 2018 statt.

Die folgenden Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Budapest